la localité de Tshela en République démocratique du Congo.
 le territoire de Tshela
 le prénom Tshela